Луціє Шафарова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Чагла Бююкакчай у другому колі.

Карла Суарес Наварро виграла титул, у фіналі перемігши Олену Остапенко з рахунком 1–6, 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Qatar Total Open, одиночний розряд
2016